Terneuzen – miasto w Holandii
 Terneuzen – gmina w Holandii